Trzcinnik – gatunek ryby słodkowodnej 
 Trzcinnik – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych

Zobacz też 
 Trzciniak